Гана Мандлікова і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками в парному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1988, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками: Мандлікова - з Яною Новотною, а Тернбулл - з Зіною Гаррісон.

Гаррісон і Тернбулл у чвертьфіналі програли парі Мері Джо Фернандес і Террі Фелпс.

Розмарі Касалс і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мандлікова і Новотна з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Зіна Гаррісон /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Робін Вайт (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Яна Новотна (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of California Doubles Draw

Bank of the West Classic
Тур WTA 1988